Мухомо́р панте́рный () — гриб рода Мухомор () семейства Аманитовые (). 
Научные синонимы:
  
 
 
Русские синонимы:
 Мухомор серый

Описание 
Шляпка ∅ 4—12 см, плотная, сначала полусферическая, затем выпуклая и полностью распростёртая с тонким рубчатым краем и (иногда) небольшими свисающими хлопьями, оставшимися от общего покрывала. Кожица буроватого цвета, гладкая и блестящая, покрыта мелкими белыми хлопьями.

Мякоть белая, не изменяющая цвета на воздухе, водянистая, хрупкая, c неприятным запахом и немного сладковатая на вкус.

Пластинки частые, белые, не прирастающие к ножке, иногда с буроватыми пятнами у старых грибов.

Ножка 4—12 см в высоту, ∅ 1—1,5 см, белая, цилиндрическая, слегка суженная кверху, внизу клубневидно-расширенная, полая, с белым приросшим влагалищем в виде кольцевидного ободка, (иногда) многослойная. Поверхность ножки слегка ворсистая. Кольцо, расположенное очень низко, висячее, гладкое, хрупкое, иногда может отсутствовать.

Споровый порошок белый, споры 11×7,5 мкм.

Виды шляпки 
Шляпка бывает светло-бурого, коричневатого, оливково-грязного и сероватого цвета.

Экология и распространение 
Образует микоризу со многими деревьями, встречается в хвойных, смешанных и широколиственных лесах, часто под сосной, дубом, буком, предпочитает щелочные почвы. Широко распространён в умеренном климате Северного полушария.

Сезон середина июля — конец сентября (массово в августе и начале сентября).

Сходные виды 

Съедобные:
 , отличающийся розовеющей на воздухе мякотью и штриховатой верхней поверхностью кольца.

Несъедобные:
 , редко встречающийся, от которого пантерный отличается тем, что менее мясист, с мелкими хлопьями на шляпке, гладким кольцом и воротничковой вольвой.

Химический состав и механизм токсического действия 
Гриб сильно ядовит. Также обладает галлюциногенным эффектом. Микроатропиновый эффект выражается в следующем действии: психотоник, галлюциноген и энтеоген. Содержит как характерные для других ядовитых мухоморов мускарин и мускаридин, так и скополамин и гиосциамин, которые встречаются у белены, дурмана и некоторых других ядовитых .

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Фёдоров А. А. Жизнь растений: в 6 т. — Т. 2: Грибы. — : Просвещение, 1976. — С. 279.

Ссылки 
 Мухомор пантерный на сайте «Грибы Калужской области»
 Мухомор пантерный на сайте toadstool.ru
 

Ядовитые грибы
Мухомор
Грибы Евразии
Грибы Америки
Грибы Северной Африки
Мультирегионально-лесные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum